Fusillade d'Orange peut faire référence aux événements suivants :

 Fusillade d'Orange de 2021, fusillade de masse survenue le  à Orange (Californie) ayant tué quatre personnes ;
 Fusillade d'Orange de 1997, fusillade ayant lieu le  dans la même ville, perpétrée par un salarié récemment licencié d'une société d'entretien tuant quatre personnes .